Сборная Индонезии по регби представляет Индонезию в международных матчах по регби-15 высшего уровня. Команда известна под прозвищем «носороги». Дебют Индонезии на международной арене состоялся в 2006 году. Регбийная ассоциация Индонезии является членом IRB.

В 2008 году Индонезия выиграла региональный турнир Азиатского кубка пяти наций. В решающем матче против Лаоса индонезийцы одержали победу со счётом (17:3). В сезоне 2013 года сборная выступает в третьем дивизионе азиатского чемпионата.

Состав 
Состав для выступлений в отборочном турнире к ЧМ-2015.

Результаты 
По состоянию на 18 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Индонезия
Регби в Индонезии
Сборные Индонезии